Guardián (o guardiana) puede referirse a:
 El guardián (arte y mitología); en arte y mitología, objeto o entidad que fue declarado anteriormente para realizar la eterna protección a una entidad superior, valiosa o importante.
 El guardián (franciscano), prelado ordinario de un convento franciscano.
 El guardián (marina), oficial de mar o contramaestre subalterno, especialmente encargado de las embarcaciones menores y de los cables o amarras.
 El guardián (cable), cable de mejor calidad que los ordinarios, con el cual se aseguran los barcos pequeños cuando se recela temporal.
 El Guardián de Escocia, cada uno de los jefes de Estado de facto de Escocia durante los interregnos de 1290-1292 y 1296-1306.
 El Guardián del Registro, oficial del Servicio de Parques Nacionales, en Estados Unidos.
 El perro guardián, perro entrenado para avisar a su dueño de posibles amenazas o para repeler estas.
 El perro guardián de ganado, perro que defiende de los predadores a los rebaños.
 El perro guardián (electrónica); en electrónica, mecanismo de seguridad que provoca un reset del sistema en caso de que este se haya bloqueado.
 Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, la organización militar más grande de la República Islámica de Irán.
 Las guardianas en campos de concentración nazis, mujeres que ejercieron de guardias en campos de concentración y exterminio durante el periodo de la Alemania nazi.
 Guardián (DC Comics), superhéroe ficticio, creado para la editorial DC Comics.

Enlaces externos